Международная экономическая организация — организация, созданная на основе международных соглашений с целью унификации, регулирования, выработки совместных решений в сфере международных экономических отношений  .

Международные экономические организации в зависимости от направлений делятся на универсальные и специализированные.

Универсальные организации 
К универсальным международным экономическим организациям относятся:
Экономический и Социальный совет ООН (ЭКОСОС)
 Всемирная торговая организация 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
 Европейская экономическая комиссия ООН
 Международная торговая палата
 Организация Черноморского экономического сотрудничества
 другие универсальные экономические организации

Специализированные организации 
К специализированным международным экономическим организациям относятся организации, в сферу деятельности которых входит определенный более узкий круг экономических отношений. Примерами таких организаций являются:
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
 Консультативная служба по международным инвестициям
 Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
 Международная ассоциация воздушного транспорта
 Международная морская организация
 Всемирная таможенная организация
 Всемирная туристская организация
Международный автотранспортный союз
 Международный газовый союз
 Международный союз железных дорог
Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК)
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
 Международный институт статистики
Международный институт унификации частного права (УНИДРУА)
 другие специализированные экономические организации

Международные финансовые организации 
В особую группу международных экономических организаций можно выделить международные финансовые организации:
 Международный валютный фонд (МВФ)
 Группа Всемирного банка
Банк международных расчётов
 Европейский банк реконструкции и развития
 Европейский инвестиционный банк
 Азиатский банк развития
 Африканский банк развития
 Арабский валютный фонд
 Исламский банк развития
 Межамериканский банк развития
 Черноморский банк торговли и развития
 Евразийский банк развития
 Базельский комитет по банковскому надзору
 другие международные финансовые организации

Примечания

Ссылки 
 Мировая экономика: Международные экономические организации
 Международные финансовые организации и статистическая информация предоставляемая ими

Мировая экономика